Maydana ist der Familienname folgender Personen:

 Marcos Maydana (* 1995), argentinischer Fußballspieler
 Virginia Maydana, argentinische Handballspielerin